Hellawell ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Hellawell (1888–1968), US-amerikanischer Leichtathlet
 John Hellawell (1943–2019), englischer Fußballspieler
 Mike Hellawell (* 1938), englischer Fußballspieler